Do soutěže ženské dvouhry na newyorském grandslamu US Open 2015 nastoupilo sto dvacet osm tenistek. Z kvalifikace postoupilo sedmnáct tenistek, z toho šestnáct po výhrách ve třech kolech a Ruska Darja Kasatkinová jako šťastná poražená. V soutěži nahradila krajanku Marii Šarapovovou, jež se z turnaje pro zranění pravé nohy odhlásila. Trojnásobnou obhájkyní titulu byla americká světová jednička Serena Williamsová, kterou v semifinále vyřadila Italka Roberta Vinciová.

Průběh 
Odstoupení Eugenie Bouchardové
Turnajová pětadvacítka Eugenie Bouchardová z Kanady si přivodila nešťastné zranění, když krátce po zápase 1. kola smíšené čtyřhry uklouzla v šatně a poranila si hlavu. Údajně měla namířeno do vany s ledovou vodou, ale v místnosti byla tma a v pozdních večerních hodinách i vytřená podlaha. Kanaďanka se pro bolest hlavy nejprve odhlásila z deblových soutěží a později také ze singlu, kde měla odehrát osmifinále proti Italce Robertě Vinciové, jelikož se ukázalo, že utrpěla otřes mozku.

2. kolo Caroline Wozniacká – Petra Cetkovská
Dánská světová pětka a obhájkyně finálové účasti Caroline Wozniacká vypadla ve druhém kole se 149. hráčkou žebříčku Petrou Cetkovskou, která startovala díky zvláštní výjimce v rámci návratu po operaci levé kyčle. 30letá Češka měla k postupu blíže již ve druhém setu, kdy vedla 6–4 a 4–1. Přesto si soupeřka vynutila rozhodující dějství, v němž bývalá světová jednička neproměnila čtyři mečboly, z toho při stavu 6–5 a 40:15 dva v řadě. V závěrečném tiebreaku již dominovala česká tenistka, která jej vyhrála 7:1. Zápas trval 3:02 hodin.

Semifinále Serena Williamsová – Roberta Vinciová
Trojnásobnou obhájkyní titulu byla americká světová jednička Serena Williamsová, která ve Flushing Meadows triumfovala celkově šestkrát. V probíhající sezóně útočila na zisk kalendářního Grand Slamu, do té doby v historii ženského tenisu dosaženého pouze třikrát, a to Maureen Connollyovou, Margaret Courtovou a naposledy předtím Steffi Grafovou v roce 1988.

Od tohoto výkonu Williamsovou dělily pouze dvě vítězství a do semifinále vstoupila lépe. Proti čtyřicáté třetí hráčce žebříčku Robertě Vinciové vyhrála úvodní sadu 6–2. Italka však dokázala otočit průběh a další dva sety získala poměrem 6–4, přestože v rozhodujícím dějství doháněla ztrátu gamů 0–2. Stanice ESPN to označila za jedno z největších vítězství v historii sportu a periodikum FiveThirtyEight za největší vítězství v éře moderního tenisu. Williamsová tak poprvé v sezóně prohrála grandslamový zápas, čímž ukončila 26zápasovou neporazitelnost, respektive 33zápasovou počítaje i trumf na US Open 2014. Vinciová výhru komentovala jako nejlepší moment svého života. V předchozích čtyřech vzájemných střetnutích neuhrála proti světové jedničce ani set.

Finále Flavia Pennettaová – Roberta Vinciová
Poprvé v historii se ve finále US Open objevila italská tenistka a premiérově se také střetly dvě Italky ve finálovém klání Grand Slamu. V hledišti byl přítomen italský předseda vlády Matteo Renzi.

Vítězkou ženské dvouhry na US Open 2015 se stala 33letá Flavia Pennettaová, která v boji o titul porazila o rok mladší krajanku Robertu Vinciovou v poměru 7–6, 6–2. Pro obě hráčky se jednalo o premiérovou účast v singlovém grandslamového finále, což se naposledy předtím stalo na French Open 2010 a v open éře do té doby šestkrát. Poprvé od roku 1975, kdy byl zaveden žebříček WTA, se ve finále US Open objevily dvě hráčky postavené mimo elitní dvacítku. V součtu věků obou tenistek – 66 let a 16 dní, se jednalo o „nejstarší“ grandslamové finále žen v historii. Pennettaová se v následné aktualizaci žebříčku WTA posunula na kariérní maximum, když jí patřilo 8. místo.

Pennettaová před zápasem držela mírně aktivní poměr vzájemných střetnutí 5–4. Již během turnaje byla rozhodnuta, že po skončení sezóny 2015 ukončí profesionální tenisovou kariéru. Trofej tak vybojovala při svém posledním grandslamovém startu. Kromě toho se stala první tenistkou v historii, která získala premiérový grandslam až po třicátém roce života.

Ve vyrovnané úvodní sadě přišla každá z finalistek o jedno podání. Rozhodovat tak až závěrečný tiebreak, v němž vytvořila Vinciová čtyři chyby, a po téměř hodině hry, set připadl Pennettaové. Ta následně dvakrát prolomila servis krajanky a vypracovala si náskok 4–0. Vinciová již nebyla schopna zareagovat a druhé dějství ztratila poměrem 2–6. Šampionka utkání ukončila po 90 minutách čistou hrou, když vítězným forhendem proměnila mečbol. Během slavnostního ceremoniálu k titulu uvedla: „Jsem hrozně šťastná. Kdyby mi někdo před startem turnaje řekl, že vyhraju, tak bych mu nevěřila … Je to splněný sen. Když jsem byla mladší, tak jsem chtěla být světovou jedničkou a chtěla jsem vyhrávat velké turnaje. Dnes se mi splnil velký sen, vyhrála jsem svůj první grandslamový titul. Je to něco nepopsatelného.“

Vítězka si do žebříčku WTA připsala 2 000 bodů a finanční odměnu ve výši 3 300 000 dolarů. Pro Pennettaovou se jednalo o téměř třetinu částky, kterou do té doby vydělala za celou 15letou profesionální kariéru (10,5 milionu dolarů).

Nasazení hráček

Kvalifikace

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

US Open 2015